Gräfenberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Gräfenberg, Stadt im Landkreis Forchheim, Bayern
 Bad Gräfenberg, heute Lázně Jeseník, Stadtteil von Jeseník, deutsch Freiwaldau, Bezirk Jeseník, Olmützer Region, Tschechien

Burg:
 Burg Gräfenberg, abgegangene Burg in Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Burgstall Gräfenberg, abgegangene Burg in Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Berg:
 Gräfenberg (Spessart), 363,6 m, im Spessart bei Rottenberg, Markt Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Weinlage:
 Kiedricher Gräfenberg, Einzellage der Großlage Heiligenstock bei Kiedrich, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Gräfenberg ist ein Familienname:

 Ernst Gräfenberg (1881–1957), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Gräfenberg-Zone (auch G-Punkt)
 Grafenberg
 Grevenberg